El benefactor puede referirse a:

 El benefactor, película estadounidense de 2015.
  El benefactor, película chilena de 1973.